Tropidia kan syfta på:

 Tropidia (djur) – ett släkte av tvåvingar
 Tropidia (växter) – ett släkte av växter